Wüstendorf ist der Name folgender Orte:

 Wüstendorf (Lehrberg), Ortsteil des Marktes Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wüstendorf (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern

 Dobrzykowice, eine Ortschaft der polnischen Gmina Czernica

Siehe auch:
 Wustendorf
 Wüstendörfer